Radio Azzurra (Palermo)
 Radio Azzurra (Licata - AG)
 Radio Azzurra (Novara)
 Radio Azzurra (San Benedetto del Tronto)